Шахнон Ахмад () ( года, Банггул-Дердеп, Кедах —  года, Каджанг, Селангор) — малайзийский прозаик, Национальный писатель Малайзии.

Краткая биография 
Родился в крестьянской семье. После окончания колледжа султана Абдул Хамида в Алор-Сетаре (1954) работал учителем в английской школе в Куала-Тренгану, в 1955-1956 гг. служил в армии. В 1957-1967 гг работал учителем в различных школах. В 1968-1971 гг учился в Австралийском национальном университете, Канберра. Затем до 1975 года преподавал в педагогическом колледже султана Идриса (Танджунг-Малим). С 1975 года его педагогическая деятельность связана с Университетом наук Малайзии (Пинанг), в том числе в качестве профессора литературы (с 1982 года). В 1999-2004 гг. был членом парламента от оппозиционной Панмалайзийской исламской партии.

Творчество 
Первые произведения опубликованы в 1950 г. - начинал писатель как переводчик и новеллист. В 1965 году дебютировал как романист, выпустив роман "До тла", своего рода драму характеров, разыгрывающуюся в малайской деревне. Причём писатель раскрыл в ходе повествования разные типы отношения к действительности, характерные для его героев. 

Несмотря на то, что У Шахнона Ахмада опубликовано с тех пор несколько остросюжетных "городских" романов (например, "Министр" в 1967 году, в котором он отдал дань малайскому национализму), славу он снискал как мастера деревенского романа: «Шипы на дороге» (1966) о крестьянской семье, не на жизнь, а на смерть сражающейся с природой в борьбе за существование; «Сренгенге» (1973), где деревенский энтузиаст и реформатор терпит поражение с древними, языческими в своей основе чувствами и настроениями своих земляков; «Как малявки слона одолели» (1978), раскрывающий сложный процесс пробуждения крестьянского сознания в ходе борьбы за землю; трилогия «Поэтические раздумья» (2003) и др.. В центре повествования романа "Как рыбы боролись друг с другом" (в русск. пер. "Война в тихом омуте") - история духовного возмужания простого деревенского юноши. Роман отличает острая социальная направленность, психологическая достоверность, прекрасный стиль . 

Некоторые его произведения навеяны религиозными мотивами, а несколько романов написаны в жанре едкой сатиры на руководство страны («Дерьмо», 1998; «Великие мира сего», 1999; «Тошнота», 2000). Пишет не только повести, но и рассказы (сборник "Собаки", 1964), пьесы, эссе. 

Роман "Шипы на дороге" стал основой сценария фильма "Рисовые люди" камбоджийского режиссёра Ритхи Паня (1994).

Награды 
 Литературная премия (1972)
 Премия "Поборник литературы" (1976)
 Орден "За преданность короне" и звание "Датук" от султана Кедаха (1980)
 Государственная литературная премия и звание "Национальный писатель Малайзии" (1982)
 Литературная премия АСЕАН (1990)
 Литературная премия Мастра (2010, 2011)

Переводы на русский язык 
 Если мать поднимется на три ступеньки. Перевод Б. Парникеля. – Доброе дело. Рассказы писателей Малайзии и Сингапура. Составление и предисловие Б. Парникеля. Алма-Ата: Жазушы, 1973, с. 9-20. 
 Война в тихом омуте. Роман. Перевод Т. Дорофеевой. Предисловие Б. Парникеля. М., Радуга, 1984, 237 с.
 Кабан. Рассказ. Перевод В. Сигаева. - Азия и Африка сегодня, 1974, № 6, с. 37-39.
 Форма «Г-147». Рассказ. Перевод и предисловие А. Павленко. - Азия и Африка сегодня, 1968, № 10, с. 16-20.
 Наваждение; Дела семейные; Кабан. Перевод Б. Парникеля и В. Сигаева. - Современная малайзийская новелла. Составители В. Сигаев и Б. Парникель. Предисловие Б. Парникеля. М.: Прогресс, 1977, с. 122-162.

Примечания

Библиография 
 Shahnon Ahmad. Perjalanan Sejauh Ini: Sebuah Autobiografi (Такой длинный путь: автобиография). Sungai Petani: Yusran Publishing House, 2006 (cetakan kedua 2012).
 Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad (Мышление Национального писателя Шахнона Ахмада). Kuala Lumpur: DBP, 2012.
 Anwar Ridhwan. Pemikiran kritis Shahnon Ahmad dalam novel-novel pilihan (Критическое мышление Шахнона Ахмада в избранных романах). - Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad (Материалы семинара о мышлении Национального писателя Шахнона Ахмада). Kuala Lumpur, 13-14 November 2007.
 Mohd. Yusof Hasan. Pemikiran Global Sasterawan Negara Shahnon Ahmad (Глобальное мышление Национального писателя Шахнона Ахмада). Tanjung Malim: Penerbit UPSI, 2009. ISBN 978-983-3759-45-3

Писатели Малайзии
Родившиеся в Малайзии
Национальные писатели Малайзии
Члены Палаты представителей Малайзии